Verflüssiger bezeichnet

 Kondensator (Verfahrenstechnik) – in Kälteanlagen wird der Kondensator in der deutschen Übersetzung der Europanorm EN 378 Teil 1 als Verflüssiger bezeichnet
 Betonverflüssiger, ein Zusatzmittel zur Vereinfachung der Verteilung und Verdichtung von Frischbeton